Hoke ist der Familienname folgender Personen:

 Giselbert Hoke (1927–2015), österreichischer bildender Künstler böhmischer Herkunft
 Margarethe Stolz-Hoke (1925–2018), österreichisch-italienische Malerin (Südtirol)
 Martin Hoke (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Robert Frederick Hoke, (1837–1912), Generalmajor der Konföderierten im Sezessionskrieg
 Rudolf Hoke (* 1929), österreichischer Rechtshistoriker deutscher Herkunft
 Tomas Hoke (* 1958), österreichischer Künstler

Siehe auch:

 Hocke